Hirschbächlein ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Hirschbächlein (Bodenbach), linker Zufluss des Bodenbachs (zum Kocher) bei Himmlingsweiler, Stadtteil Fachsenfeld, Aalen, Ostalbkreis
 Hirschbächlein (Menzenschwander Alb), linker Zufluss der Menzenschwander Alb vor Menzenschwand-Hinterdorf, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut
 Hirschbächlein (Wannenbach), rechter Zufluss des Wannenbachs (zum Seebach) bei Kunzenmoos, Gemeinde Feldberg (Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:

 Hirschbach
 Hirschbächel
 Hirschbächle